Publius Sulpicius Saverrio kan syfta på:

* Publius Sulpicius Saverrio (konsul 304 f.Kr.), romersk politiker
 Publius Sulpicius Saverrio (konsul 279 f.Kr.), romersk politiker